Stratifikacija općenito označava taloženje slojeva i rabi se se u različitim područjima s različitim značenjima kao primjerice:

 stratifikacija (arheologija)
 stratifikacija (sociologija)
 stratifikacija (botanika)
 stratifikacija (geologija)
 stratifikacija (voda)
 stratifikacija (informatika)
 stratifikacija (matematika)
 stratifikacija (medicina)
 stratifikacija (glazba)
 stratifikacija (ekologija)
 stratifikacija (fizika)
 stratifikacija (epidemiologija)